„Shimakaze” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez kilka japońskich okrętów:
 „Shimakaze” - niszczyciel typu Minekaze z okresu międzywojennego i II wojny światowej
 „Shimakaze” - niszczyciel z okresu II wojny światowej
 „Shimakaze” (CL-22) – kuter patrolowy typu Harukaze z lat 60. XX wieku
 „Shimakaze” (DDG-172) - niszczyciel rakietowy typu Hatakaze z lat 80. XX wieku
 „Shimakaze” (CL-59) – kuter patrolowy typu Suzukaze z lat 90. XX wieku

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 
 
 

Nazwy japońskich okrętów